Eglsöd ist der Ortsname von

 Eglsöd (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eglsöd (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern